Kim Jong-ho (1994-) archer sud-coréen.
 Kim Jong-ho (1996-) archer sud-coréen.